Die Prva Liga RS 2007/08 war die insgesamt 13. Saison der Republika Srpska und die sechste als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 11. August 2007 und endete am 7. Juni 2008.

Meister wurde der FK Borac Banja Luka, der damit den sofortigen Wiederaufstieg schaffte.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2009/10 auf, während die letzten zwei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

2007
Fußballsaison 2007/08